Зеленцов Анатолій Михайлович — керівник наукової групи київського «Динамо», який розробляв спільно з Валерієм Лобановським методику програмування тренувань
 Зеленцов Валентин Михайлович — Герой Радянського Союзу
 Зеленцов Віктор Володимирович — Герой Радянського Союзу

Російські прізвища